Střížovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Střížovice, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň
Střížovice, comune del distretto di Kroměříž, nella regione di Zlín
Střížovice, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale